Huaiyin Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huaiyin Qu (härad i Kina, Jiangsu), 
 Huaiyin Qu (härad i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar